Złoczów – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Zołocziw – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie charkowskim